Louis Renault puede referirse a:

 Louis Renault (1843-1918), jurista francés, premio Nobel de la Paz en 1907;
 Louis Renault (1877-1944), industrial francés, fundador del grupo automovilístico Renault;
 Louis Renault, personaje de la película Casablanca (1942) interpretado por Claude Rains.